Sybilla (hop)
 Sybilla van Anhalt
 Sybilla van Bourgondië
 Sybilla Corbet
 Sybilla Dekker
 Sybilla de Fortia
 Sybilla van Normandië
 Sybilla van Saksen-Coburg en Gotha
 Sybilla (geslacht), een geslacht van boktorren

Zie ook:
 Sibylla van Jeruzalem